Алашеевы (Алашаевы) — древний русский дворянский род восходящий к XVII веку.

Род записан дворянским депутатским собранием в VI часть дворянской родословной книги Симбирской губернии Российской империи и был утверждён Герольдией Правительствующего Сената в древнем дворянстве.

Известны ещё несколько родов Алашеевых, имеющих более позднее происхождение.

История рода 
Дворянский род этой фамилии берёт свою историю от Фёдора Алашеева, вёрстанного населёнными поместьями (1627). Любим Петрович вёрстан новичным окладом по Арзамасу (1628). Никита Иванович вёрстан поместьем в Симбирском уезде (1653). Алексей Иванович владел поместьем в Арзамасском уезде (1695). Фёдор Ермолаевич служил в рейтарах (1697) и владел поместьем в Каширском уезде. Гаврила Алашеев служил в детях боярских по Симбирску (1698).

Один представитель рода владел населённым имением (1699).

Известные представители 
 Алашеев, Николай Валерианович — депутат второй Государственной Думы от Вятской губернии, член Народно-социалистической фракции.

Примечания